Giuseppe Saracco, politico italiano, nonché Presidente del Consiglio dei ministri
Giovanni Saracco, politico italiano, nonché senatore della XIII legislatura della Repubblica Italiana
Guido Saracco, chimico e accademico, rettore del Politecnico di Torino dal 2018
Saracco, tipo di sega